Blautanne rsp. Blau-Tanne ist:

 der Kurzname einer bläulich benadelten Zuchtform der Edel-Tanne (botanisch korrekt: Blaue Edel-Tanne – Abies procera/A. nobilis ‘Glauca’)
 der häufig verwendete – jedoch botanisch falsche – Name von bläulich benadelten Zuchtformen der Stech-Fichte (botanisch korrekt: Blaue Stech-Fichte – Picea pungens/P. parryana ‘Glauca’)